Санарі́-сюр-Мер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 700 км на південний схід від Парижа, 45 км на південний схід від Марселя, 11 км на захід від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 9096 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 18129,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Персоналії 
 Андре Сальмон — французький поет (помер в Санарі-сюр-Мер 1969 року)

Посилання 

 Офіційний сайт міста Санарі-сюр-Мер
 [ Розташування муніципалітету Санарі-сюр-Мер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар
Населені пункти, засновані 1035
1035 у Європі
Французька Рив'єра